Авиле́с () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 26,81 км². Население — 80 114 человека (на 2016 год).

4 сентября 2011 года стартовал 15-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

В городе расположен Международный культурный центр Оскара Нимейера.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Festival Intercéltico de Avilés 
 Fotografías de Avilés
 Información de Avilés y su entorno
 Avilés en Google Earth 
 La Voz de Avilés, noticias y ocio local 

Муниципалитеты Астурии
Города Астурии